Marin může znamenat:

místní název
 Arrondissement Le Marin, územní jednotka v zámořském departementu a regionu Martinik
 Kanton Le Marin, francouzský kanton v departementu Martinik
 Marin County, okres ve státě Kalifornie v USA
 Marin-Epagnier, švýcarská obec v kantonu Neuchâtel
 Marin Hills, vrchovina v Marin County v Kalifornii

Marin (příjmení)
 Edmond Marin la Meslée (1912–1945), francouzský stíhací pilot
 Gustav Marin (cca 1844–1912), rakouský statkář a politik, poslanec Říšské rady
 Christian Marin (1929-2012), francouzský filmový herec
 Jan Marin (1812-1873), rakouský právník a politik polské národnosti z Haliče, roku 1848 poslanec Říšského sněmu
 John Marin (1870-1953), americký malíř.
 Manuel Marín (1950–2017), španělský politik
 Marko Marin (* 1989), německý fotbalista srbského původu
 Rebecca Marinová (* 1990), kanadská profesionální tenistka
 Sanna Marinová (* 1985), finská politička, členka Finské sociálně demokratické strany a od roku 2015 poslankyně finského parlamentu

 Marin (jméno)
 Marin Čilić, chorvatský tenista
 Marin Marais (1656-1728), francouzský hudebník a hudební skladatel
 Marin Mersenne (1588-1648), francouzský teolog, filozof, matematik, fyzik a muzikolog.